Тлавалило има више значења:

 Општина Тлавалило (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тлавалило (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику